Anglosaské jméno či příjmení Mitchell nese více různých osobností:

příjmení osob
 Mitchell (příjmení)

křestní jméno
 Mitchell Feigenbaum (* 1944) – americký matematický fyzik
 Mitchell Bakerová – manažerka

jiné významy
 Mitchell County – okresy v USA
 Mitchell (Manitoba) – sídlo v Manitobě
 Mitchell (kráter) – kráter na Měsíci
 Mitchell (řeka) – australská řeka
 Mount Mitchell – více různých objektů
 North American B-25 Mitchell – americký bombardovací letoun
 Cameron Mitchell – fiktivní postava ze seriálu Hvězdná brána